Харкер () — фамилия. Известные носители:
  (1859—1939) — британский геолог.
 Харкер, Гордон (1885—1967) — английский актёр театра и кино.
 Харкер, Освальд (1886—1968) — английский государственный деятель, исполняющий обязанности директора MI5 в 1940—1941 годах.
 Харкер, Сюзанна (род. 1965) — английская актриса театра, кино и телевидения.
 Харкер, Эл (1910—2006) — американский футболист.